Estévão de Ataíde, gouverneur colonial de Mozambique pour le Portugal de 1607 à 1609.
 Luís de Ataíde (1516-1581), gouverneur et vice-roi des Indes portugaises.
 Mestre Ataíde (1762-1830), sculpteur, enseignant, peintre, et décorateur brésilien.
 Pedro de Ataíde Inferno, capitaine-major du Ceylan portugais.
 Nuno da Cunha e Ataíde (1664-1750), cardinal portugais.
 Vasco de Ataíde, marin portugais qui commandait un des navires de l'expédition de Pedro Álvares Cabral lors de la découverte du Brésil.

Patronyme portugais